Rossosz (gemeente)
 Rossosz (powiat Bialski)
 Rossosz (powiat Łęczyński)